Tamsa peut faire référence à :

Lieux 

Tamsa (Algérie),
Tamsa, une rivière de l'Inde.